As Samāwah kan syfta på följande platser:

Irak 

 As Samawah (provinshuvudstad i Irak), Al-Muthanna, 
 Al-Muthanna, provins, 

Robotskapade Irakförgreningar